Керей —  многозначный термин.

Род 
 Кереи — древнейшее кочевое племя, ныне входящее в состав казахов (Кереи) и монголов. Возможно говорится о роде Керей Сибирского ханства и Кереит монгольского ханства.

Название населённых пунктов Казахстана 
 Керей — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Керей — село в Нуринском районе Карагандинской области.

См. также 
 Кереиты
 Кереи